El Torneig de Buenos Aires 2019, conegut oficialment com a Argentina Open 2019, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 de febrer de 2019 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

El tennista local Diego Schwartzman va disputar ambdues finals però no va aconseguir el títol en cap d'elles.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019